Amir Karić – ex calciatore sloveno
 Dušanka Karić – pallavolista serba
 Veldin Karić – ex calciatore croato